Андре́й Петро́вич Ря́бушкин (, Тамбовская губерния — , Новгородская губерния) — русский живописец. Мастер жанровых и исторических картин, в основном воссоздающих московский быт XVII века.

Биография 
Родился  года в селе Станичная слобода Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. Его отец Пётр Васильевич и старший брат Фёдор были иконописцами, и в детстве Андрей часто помогал им в работе. В 14 лет Андрей Рябушкин осиротел. Случайно его способности заметил гостивший в селе студент Московского училища живописи, ваяния и зодчества А. Х. Преображенский. Он увёз юношу в Москву и помог определиться в училище. Не окончив его, Андрей уехал в Петербург, где поступил в 1882 году в Академию художеств. Учился, в частности, у Павла Петровича Чистякова. Его дипломной работой стало произведение на религиозную тему — «Снятие с креста» (1890). 

Совершил ряд поездок по древним русским городам — Орёл, Тула, Киев, Великий Новгород, Сергиев Посад, Тверь, Ярославль, Углич, Ростов, Кострома, Нижний Новгород, Владимир… В ходе своих путешествий увлёкся русской историей и русским народным эпосом.

В 1890-х годах художник писал заказные работы, рисунки и акварели для изданий и альбомов, эскизы композиций для предполагавшейся росписи Софийского собора в Новгороде. Его крупной исторической картиной в этот период стала «Московская улица XVII века в праздничный день» (1895).

Значительная роль в произведениях художника отведена русскому пейзажу. В декоративном решении полотна Рябушкин шёл от традиции русской иконописи и фресковых росписей. В 1901 году он написал одну из лучших картин «Свадебный поезд в Москве». На ней изображена Москва XVII века. В 1913 году картина была продана коллекционером Сергеем Щербатовым Третьяковской галерее.

В последние годы жизни Рябушкин увлёкся созданием иллюстраций к русским былинам и к деревенским темам. В это время им написаны картины «За водой» (1898), «В деревне» (1902), «Втёрся парень в хоровод…» (1902), «В деревне. К обедне» (1903).

В 1903 году у него был диагностирован туберкулёз. Лечение в Швейцарии не помогло. Скончался художник в имении своего друга художника Василия Васильевича Беляева усадьбе Дидвино Новгородской губернии и был погребён на ближайшем кладбище в Добром Селе.

Прах перезахоронен в 1957 году на , на могиле поставлен памятник.

110 картин художника А. Рябушкина экспонируются  в Государственном русском музее, в Третьяковской галерее, во Всероссийском музее А. С.Пушкина, Научно-исследовательском музее Российской Академии художеств, Псковском художественном музее. 

Несколько работ находятся в частных коллекциях живописи. В частности, огромный архив И. Ф. Тюменева содержит около трёхсот рисунков Рябушкина.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Биография и творчество А. Рябушкина
 Биография Рябушкина на сайте «Кругосвет»
 Биография и произведения Рябушкина на сайте «Art-каталог»

Выпускники Императорской Академии художеств
Художники-монументалисты Российской империи
Художники исторического жанра
Художники России в общественном достоянии
Передвижники
Умершие от туберкулёза
Похороненные в Любани (Ленинградская область)
Перезахороненные